Опуво (ранее Охопохо) — столица северного региона Намибии Кунене, является главным городом одноимённого избирательного округа с населением 7 900 человек. Один из городов Каоколенда.

Название «Опуво» переводится с языка очихимба как «конец». Возможно, происхождение имени связано с более низким уровнем жизни в городах, находящихся севернее, где жить было существенно труднее.

Опуво является центром столетней культуры химба, сегодня сталкивающейся с серьёзными проблемами нынешнего времени: распространены алкоголизм, преступность. В должной степени не обеспечивается надзор.

История 

Во период власти ЮАР на территории Намибии Опуво был сделан административным центром региона проживания химба. Поселение также использовалось южноафриканскими войсками как охранный пункт. Во время выполнения  операции по получению Намибией независимости южноафриканская воинская часть в Опуво была упразднена.

На данный момент в Опуво имеется больница, гостиница Opuwo Country Hotel. Большинство населения проживает в хижинах, построенных по традиционному методу. Поселение располагается недалеко от водопада Эпупа, что привлекает большое количество туристов.

Климат

Политика 
По результатам голосования в 2010 году мэром Опуво был избран Туарунгуа Кавари, представитель партии СВАПО. Его предшественником был Питер де Виллерс, представитель Конгресса демократов.

Городские выборы партий 

По результатам городских выборов политических партий (2010 год) была опубликована следующая статистика:

Образовательные учреждения

Учреждения начального образования 
 Ehomba Junior Primary School
 Etanga Junior Primary School
 Hangua Junior Primary School
 Kamery Primary School
 Kaoko-Otavi Primary School
 Musaso Primary School
 Okangvati Senior Primary School
 Okorosave Junior Primary School
 Ombombo Primary School
 Opuwo Junior Primary School
 Orumana Senior Primary School
 Otjerunda Junior Primary School
 Otjondeka Junior Primary School
 Ruiters Primary School

Учреждения среднего образования 
 Mureti Secondary School
 Putwavanga Junior Sec. School

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Опуво 

Города Намибии
Кунене